De kaartspelers (Cézanne), een schilderij van de Franse kunstschilder Paul Cézanne
De kaartspelers (Van Doesburg), een schilderij van de Nederlandse kunstschilder Theo van Doesburg
De kaartspelers (Lievens), een schilderij van de Nederlandse kunstschilder Jan Lievens